Junza puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cyperus longus; o
 el nombre común de la planta Cyperus rotundus.